Олена Бовіна була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.
 Амелі Моресмо виграла титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6-7(6), 6-0, 3-0 Ret.

Сіяні гравчині 

  Вінус Вільямс (фінал)
  Амелі Моресмо (переможниця)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Єлена Докич (півфінал)
  Магдалена Малеєва ''(1-ше коло)

<li> Елені Даніліду (2-ге коло)
<li> Anna Пістолезі (чвертьфінал)
<li> Кончіта Мартінес (знялась)
<li> Олена Лиховцева (знялась)
<li> Тетяна Панова ''(1-ше коло)

Main draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw 

JandS Cup
2003